Armando Perotti (1865-1924) – scrittore e poeta italiano
Attilio Perotti (1946) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
Battista Perotti (1902-...) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Berto Perotti (1911-2005) – germanista, scrittore, esponente della Resistenza italiano
Diego Perotti (1988) – calciatore argentino
Edoardo Perotti (1824-1870) – pittore italiano
Francesco Perotti (1907-1955) – pittore italiano
Françoise Pérotti, nota con il nome d'arte di Agnès Loti (1944) – cantante francese
Fulvia Miani Perotti (1844-1931) – scrittrice italiana
Gaetano Perotti (circa 1760-1820) – attore e comico italiano
Giovanni Agostino Perotti (1769-1855) – compositore e direttore di coro italiano
Giuseppe Perotti (1895-1944) – ingegnere e partigiano italiano
Hugo Osmar Perotti (1959) – ex calciatore argentino, di ruolo attaccante
Niccolò Perotti, o Niccolò Perotto, in lingua latina Nicolaus Perottus (1430 circa-1480) – umanista, filologo ed arcivescovo italiano
Pedro Perotti (1997) – calciatore brasiliano
Pietro Perotti (1913-...) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Roberto Perotti (1961) – economista italiano
Simone Perotti (1965) – scrittore italiano
Torquato Perotti (1580 circa-1642) – vescovo cattolico italiano

Altro 
Punta Perotti  – parco urbano ed ex complesso immobiliare di Bari